Dinosauri – gruppo di rettili comparso nel Triassico superiore. 
 Dinosauri (Dinosaur) – film d'animazione del 2000 diretto da Ralph Zondag ed Eric Leighton
 I dinosauri – serie televisiva statunitense andata in onda dal 1991 al 1994

Altri progetti